|-
|(127001)||2002 FT36|| align=right|16,2|| align=right|2,671|| align=right|0,209|| align=right|3,30|| align=right|4,366||MBA||23. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127002)||2002 FE38|| align=right|15,3|| align=right|2,346|| align=right|0,171|| align=right|6,35|| align=right|3,592||MBA||30. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127003)||2002 GO|| align=right|14,7|| align=right|2,743|| align=right|0,177|| align=right|9,68|| align=right|4,541||MBA||3. dubna 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(127004)||2002 GW1|| align=right|15,4|| align=right|2,632|| align=right|0,275|| align=right|11,23|| align=right|4,269||MBA||3. dubna 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(127005)||2002 GY1|| align=right|16,2|| align=right|2,360|| align=right|0,204|| align=right|7,29|| align=right|3,626||MBA||1. dubna 2002||Needville||Needville
|-
|(127006)||2002 GR5|| align=right|15,3|| align=right|2,667|| align=right|0,246|| align=right|9,72|| align=right|4,356||MBA||9. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127007)||2002 GC7|| align=right|15,5|| align=right|2,583|| align=right|0,083|| align=right|14,30|| align=right|4,150||MBA||12. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(127008)||2002 GU8|| align=right|15,7|| align=right|2,680|| align=right|0,227|| align=right|13,64|| align=right|4,386||MBA||12. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127009)||2002 GK11|| align=right|14,8|| align=right|2,666|| align=right|0,041|| align=right|21,64|| align=right|4,353||MBA||14. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(127010)||2002 GO11|| align=right|15,6|| align=right|2,617|| align=right|0,145|| align=right|14,62|| align=right|4,233||MBA||14. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(127011)||2002 GT11|| align=right|15,4|| align=right|2,633|| align=right|0,203|| align=right|13,58|| align=right|4,271||MBA||14. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(127012)||2002 GU11|| align=right|15,6|| align=right|2,657|| align=right|0,112|| align=right|7,74|| align=right|4,330||MBA||15. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(127013)||2002 GV11|| align=right|15,6|| align=right|2,740|| align=right|0,035|| align=right|7,17|| align=right|4,534||MBA||15. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(127014)||2002 GY11|| align=right|14,9|| align=right|3,167|| align=right|0,095|| align=right|5,74|| align=right|5,636||MBA||15. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(127015)||2002 GM13|| align=right|15,3|| align=right|3,014|| align=right|0,215|| align=right|2,87|| align=right|5,231||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127016)||2002 GD15|| align=right|15,3|| align=right|3,098|| align=right|0,144|| align=right|2,65|| align=right|5,452||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127017)||2002 GM15|| align=right|15,3|| align=right|2,736|| align=right|0,091|| align=right|9,31|| align=right|4,526||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127018)||2002 GS15|| align=right|14,9|| align=right|2,694|| align=right|0,070|| align=right|15,11|| align=right|4,420||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127019)||2002 GJ16|| align=right|14,5|| align=right|3,115|| align=right|0,073|| align=right|5,56|| align=right|5,498||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127020)||2002 GK16|| align=right|14,9|| align=right|2,969|| align=right|0,077|| align=right|10,83|| align=right|5,114||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127021)||2002 GP16|| align=right|14,3|| align=right|2,624|| align=right|0,111|| align=right|29,28|| align=right|4,250||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127022)||2002 GQ18|| align=right|15,2|| align=right|2,661|| align=right|0,188|| align=right|14,16|| align=right|4,341||MBA||14. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127023)||2002 GC20|| align=right|15,7|| align=right|2,608|| align=right|0,179|| align=right|7,83|| align=right|4,212||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127024)||2002 GE20|| align=right|14,9|| align=right|3,047|| align=right|0,119|| align=right|2,94|| align=right|5,317||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127025)||2002 GF21|| align=right|15,1|| align=right|2,911|| align=right|0,147|| align=right|2,17|| align=right|4,967||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127026)||2002 GL21|| align=right|15,9|| align=right|2,768|| align=right|0,055|| align=right|3,53|| align=right|4,604||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127027)||2002 GT22|| align=right|15,1|| align=right|3,120|| align=right|0,123|| align=right|7,29|| align=right|5,510||MBA||14. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(127028)||2002 GA23|| align=right|16,0|| align=right|2,649|| align=right|0,135|| align=right|1,18|| align=right|4,312||MBA||15. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127029)||2002 GB26|| align=right|15,5|| align=right|2,698|| align=right|0,107|| align=right|19,13|| align=right|4,432||MBA||11. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127030)||2002 GZ28|| align=right|15,9|| align=right|2,677|| align=right|0,041|| align=right|1,02|| align=right|4,380||MBA||6. dubna 2002||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(127031)||2002 GM33|| align=right|15,6|| align=right|2,396|| align=right|0,090|| align=right|6,31|| align=right|3,709||MBA||1. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127032)||2002 GR33|| align=right|15,0|| align=right|2,989|| align=right|0,100|| align=right|11,39|| align=right|5,168||MBA||1. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127033)||2002 GU33|| align=right|14,6|| align=right|3,059|| align=right|0,025|| align=right|10,07|| align=right|5,350||MBA||1. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127034)||2002 GP34|| align=right|15,6|| align=right|2,317|| align=right|0,245|| align=right|12,02|| align=right|3,527||MBA||2. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127035)||2002 GU34|| align=right|15,0|| align=right|3,061|| align=right|0,041|| align=right|3,90|| align=right|5,353||MBA||2. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127036)||2002 GZ34|| align=right|15,7|| align=right|2,389|| align=right|0,010|| align=right|3,51|| align=right|3,691||MBA||2. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127037)||2002 GB35|| align=right|14,5|| align=right|2,455|| align=right|0,189|| align=right|13,91|| align=right|3,846||MBA||1. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127038)||2002 GR35|| align=right|16,5|| align=right|2,667|| align=right|0,064|| align=right|1,36|| align=right|4,356||MBA||2. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127039)||2002 GJ36|| align=right|16,3|| align=right|2,830|| align=right|0,068|| align=right|2,04|| align=right|4,761||MBA||2. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127040)||2002 GS38|| align=right|15,3|| align=right|2,902|| align=right|0,036|| align=right|2,82|| align=right|4,944||MBA||2. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127041)||2002 GH39|| align=right|15,1|| align=right|2,951|| align=right|0,041|| align=right|15,86|| align=right|5,069||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127042)||2002 GV39|| align=right|16,1|| align=right|2,636|| align=right|0,045|| align=right|2,35|| align=right|4,278||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127043)||2002 GW39|| align=right|15,0|| align=right|2,716|| align=right|0,238|| align=right|12,15|| align=right|4,475||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127044)||2002 GH41|| align=right|15,3|| align=right|2,775|| align=right|0,098|| align=right|2,53|| align=right|4,623||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127045)||2002 GA42|| align=right|15,6|| align=right|2,690|| align=right|0,039|| align=right|6,08|| align=right|4,412||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127046)||2002 GK42|| align=right|15,0|| align=right|3,101|| align=right|0,156|| align=right|1,56|| align=right|5,460||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127047)||2002 GV42|| align=right|16,0|| align=right|2,624|| align=right|0,105|| align=right|11,03|| align=right|4,249||MBA||4. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(127048)||2002 GX43|| align=right|16,1|| align=right|2,774|| align=right|0,021|| align=right|1,41|| align=right|4,621||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127049)||2002 GJ44|| align=right|14,9|| align=right|2,779|| align=right|0,313|| align=right|10,52|| align=right|4,632||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127050)||2002 GT44|| align=right|16,2|| align=right|2,691|| align=right|0,010|| align=right|2,26|| align=right|4,414||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127051)||2002 GU44|| align=right|14,6|| align=right|3,017|| align=right|0,128|| align=right|10,40|| align=right|5,239||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127052)||2002 GH46|| align=right|15,4|| align=right|2,679|| align=right|0,154|| align=right|4,52|| align=right|4,384||MBA||2. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127053)||2002 GP46|| align=right|14,0|| align=right|3,166|| align=right|0,079|| align=right|10,47|| align=right|5,632||MBA||4. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(127054)||2002 GD47|| align=right|15,6|| align=right|2,748|| align=right|0,103|| align=right|1,76|| align=right|4,556||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127055)||2002 GG47|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,172|| align=right|12,06|| align=right|4,100||MBA||4. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(127056)||2002 GO47|| align=right|16,1|| align=right|2,851|| align=right|0,050|| align=right|2,30|| align=right|4,813||MBA||4. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127057)||2002 GV47|| align=right|15,3|| align=right|2,663|| align=right|0,187|| align=right|10,88|| align=right|4,346||MBA||4. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(127058)||2002 GW48|| align=right|15,5|| align=right|2,867|| align=right|0,062|| align=right|1,06|| align=right|4,854||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127059)||2002 GJ50|| align=right|15,3|| align=right|2,718|| align=right|0,098|| align=right|8,73|| align=right|4,480||MBA||5. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127060)||2002 GX50|| align=right|15,3|| align=right|2,943|| align=right|0,044|| align=right|2,73|| align=right|5,048||MBA||5. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127061)||2002 GA51|| align=right|14,1|| align=right|3,076|| align=right|0,117|| align=right|11,70|| align=right|5,393||MBA||5. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127062)||2002 GT53|| align=right|16,7|| align=right|2,537|| align=right|0,143|| align=right|12,70|| align=right|4,039||MBA||5. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127063)||2002 GW53|| align=right|14,6|| align=right|2,862|| align=right|0,043|| align=right|13,43|| align=right|4,841||MBA||5. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127064)||2002 GA54|| align=right|14,8|| align=right|2,663|| align=right|0,105|| align=right|13,39|| align=right|4,344||MBA||5. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127065)||2002 GH55|| align=right|14,8|| align=right|3,172|| align=right|0,164|| align=right|2,13|| align=right|5,648||MBA||5. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127066)||2002 GT55|| align=right|15,3|| align=right|3,124|| align=right|0,045|| align=right|5,17|| align=right|5,521||MBA||5. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127067)||2002 GM56|| align=right|14,9|| align=right|2,973|| align=right|0,008|| align=right|9,14|| align=right|5,125||MBA||5. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127068)||2002 GG57|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,036|| align=right|11,08|| align=right|4,433||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127069)||2002 GK57|| align=right|15,0|| align=right|2,657|| align=right|0,145|| align=right|14,97|| align=right|4,331||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127070)||2002 GZ58|| align=right|14,8|| align=right|2,753|| align=right|0,282|| align=right|7,48|| align=right|4,566||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127071)||2002 GT60|| align=right|15,3|| align=right|2,606|| align=right|0,147|| align=right|13,65|| align=right|4,207||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127072)||2002 GX60|| align=right|15,9|| align=right|2,603|| align=right|0,165|| align=right|4,09|| align=right|4,198||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127073)||2002 GO61|| align=right|15,1|| align=right|3,083|| align=right|0,165|| align=right|5,10|| align=right|5,412||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127074)||2002 GS61|| align=right|15,4|| align=right|2,779|| align=right|0,032|| align=right|6,57|| align=right|4,631||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127075)||2002 GU64|| align=right|16,6|| align=right|2,631|| align=right|0,116|| align=right|4,35|| align=right|4,267||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127076)||2002 GY64|| align=right|14,5|| align=right|3,075|| align=right|0,132|| align=right|9,78|| align=right|5,390||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127077)||2002 GD65|| align=right|14,2|| align=right|2,977|| align=right|0,078|| align=right|16,05|| align=right|5,135||MBA||6. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127078)||2002 GM65|| align=right|16,1|| align=right|3,001|| align=right|0,053|| align=right|0,38|| align=right|5,198||MBA||8. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127079)||2002 GO65|| align=right|16,1|| align=right|2,900|| align=right|0,073|| align=right|0,86|| align=right|4,938||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127080)||2002 GT65|| align=right|16,0|| align=right|3,061|| align=right|0,146|| align=right|5,08|| align=right|5,354||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127081)||2002 GK67|| align=right|15,3|| align=right|2,677|| align=right|0,176|| align=right|4,32|| align=right|4,379||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127082)||2002 GB70|| align=right|16,3|| align=right|2,620|| align=right|0,191|| align=right|3,81|| align=right|4,239||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127083)||2002 GO70|| align=right|15,6|| align=right|2,784|| align=right|0,050|| align=right|4,90|| align=right|4,645||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127084)||2002 GF71|| align=right|15,3|| align=right|2,706|| align=right|0,134|| align=right|6,44|| align=right|4,451||MBA||9. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127085)||2002 GX73|| align=right|15,2|| align=right|2,732|| align=right|0,066|| align=right|9,17|| align=right|4,516||MBA||9. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127086)||2002 GD74|| align=right|15,6|| align=right|2,760|| align=right|0,004|| align=right|4,65|| align=right|4,584||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127087)||2002 GJ74|| align=right|15,2|| align=right|2,956|| align=right|0,061|| align=right|2,70|| align=right|5,081||MBA||9. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127088)||2002 GC76|| align=right|16,1|| align=right|2,532|| align=right|0,016|| align=right|1,45|| align=right|4,029||MBA||9. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127089)||2002 GU76|| align=right|15,1|| align=right|2,731|| align=right|0,075|| align=right|10,28|| align=right|4,512||MBA||9. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127090)||2002 GB77|| align=right|15,4|| align=right|2,755|| align=right|0,057|| align=right|7,58|| align=right|4,572||MBA||9. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127091)||2002 GZ78|| align=right|14,2|| align=right|3,094|| align=right|0,052|| align=right|19,16|| align=right|5,441||MBA||10. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127092)||2002 GD80|| align=right|15,1|| align=right|3,159|| align=right|0,022|| align=right|8,83|| align=right|5,615||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127093)||2002 GL81|| align=right|15,3|| align=right|2,750|| align=right|0,022|| align=right|5,26|| align=right|4,559||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127094)||2002 GE82|| align=right|14,3|| align=right|3,089|| align=right|0,231|| align=right|17,56|| align=right|5,430||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127095)||2002 GC83|| align=right|15,2|| align=right|2,652|| align=right|0,068|| align=right|6,39|| align=right|4,317||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127096)||2002 GJ83|| align=right|15,3|| align=right|2,595|| align=right|0,245|| align=right|6,24|| align=right|4,180||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127097)||2002 GB84|| align=right|15,0|| align=right|2,794|| align=right|0,153|| align=right|9,97|| align=right|4,669||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127098)||2002 GJ84|| align=right|15,2|| align=right|3,013|| align=right|0,102|| align=right|7,36|| align=right|5,229||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127099)||2002 GN84|| align=right|14,9|| align=right|3,196|| align=right|0,082|| align=right|16,84|| align=right|5,713||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127100)||2002 GR84|| align=right|14,2|| align=right|3,138|| align=right|0,345|| align=right|21,37|| align=right|5,558||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127101)||2002 GR85|| align=right|15,2|| align=right|2,800|| align=right|0,181|| align=right|4,84|| align=right|4,684||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127102)||2002 GD86|| align=right|15,5|| align=right|2,617|| align=right|0,142|| align=right|17,24|| align=right|4,233||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127103)||2002 GQ87|| align=right|14,4|| align=right|3,109|| align=right|0,128|| align=right|15,70|| align=right|5,482||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127104)||2002 GJ88|| align=right|15,3|| align=right|2,751|| align=right|0,066|| align=right|7,50|| align=right|4,563||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127105)||2002 GL88|| align=right|16,0|| align=right|2,591|| align=right|0,204|| align=right|12,13|| align=right|4,171||MBA||10. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127106)||2002 GU90|| align=right|15,2|| align=right|2,674|| align=right|0,120|| align=right|15,98|| align=right|4,372||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127107)||2002 GK91|| align=right|15,5|| align=right|2,716|| align=right|0,069|| align=right|2,39|| align=right|4,475||MBA||9. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127108)||2002 GJ93|| align=right|16,0|| align=right|2,663|| align=right|0,122|| align=right|4,62|| align=right|4,345||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127109)||2002 GN93|| align=right|15,3|| align=right|2,664|| align=right|0,115|| align=right|5,02|| align=right|4,347||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127110)||2002 GE96|| align=right|15,3|| align=right|2,735|| align=right|0,073|| align=right|4,10|| align=right|4,522||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127111)||2002 GG96|| align=right|15,8|| align=right|2,775|| align=right|0,178|| align=right|6,79|| align=right|4,621||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127112)||2002 GP96|| align=right|15,5|| align=right|2,631|| align=right|0,196|| align=right|3,89|| align=right|4,266||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127113)||2002 GO97|| align=right|17,1|| align=right|2,645|| align=right|0,113|| align=right|2,53|| align=right|4,302||MBA||9. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127114)||2002 GC98|| align=right|16,0|| align=right|2,618|| align=right|0,208|| align=right|3,46|| align=right|4,235||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127115)||2002 GG99|| align=right|15,2|| align=right|2,668|| align=right|0,129|| align=right|21,06|| align=right|4,357||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127116)||2002 GY99|| align=right|16,0|| align=right|2,617|| align=right|0,136|| align=right|3,74|| align=right|4,232||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127117)||2002 GP100|| align=right|15,3|| align=right|2,791|| align=right|0,187|| align=right|3,20|| align=right|4,661||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127118)||2002 GF101|| align=right|15,2|| align=right|3,089|| align=right|0,136|| align=right|1,63|| align=right|5,427||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127119)||2002 GK101|| align=right|15,5|| align=right|2,753|| align=right|0,075|| align=right|3,55|| align=right|4,568||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127120)||2002 GU101|| align=right|16,8|| align=right|2,234|| align=right|0,173|| align=right|6,24|| align=right|3,339||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127121)||2002 GZ101|| align=right|15,8|| align=right|2,808|| align=right|0,071|| align=right|9,63|| align=right|4,703||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127122)||2002 GB102|| align=right|14,2|| align=right|3,168|| align=right|0,071|| align=right|10,57|| align=right|5,637||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127123)||2002 GE102|| align=right|15,7|| align=right|2,633|| align=right|0,056|| align=right|13,24|| align=right|4,273||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127124)||2002 GJ102|| align=right|15,2|| align=right|2,782|| align=right|0,109|| align=right|12,29|| align=right|4,640||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127125)||2002 GP102|| align=right|15,0|| align=right|2,739|| align=right|0,086|| align=right|9,34|| align=right|4,533||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127126)||2002 GW102|| align=right|15,0|| align=right|2,731|| align=right|0,083|| align=right|10,14|| align=right|4,512||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127127)||2002 GQ103|| align=right|15,2|| align=right|2,704|| align=right|0,108|| align=right|13,34|| align=right|4,445||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127128)||2002 GJ104|| align=right|15,4|| align=right|2,786|| align=right|0,124|| align=right|10,07|| align=right|4,648||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127129)||2002 GQ104|| align=right|15,5|| align=right|2,615|| align=right|0,128|| align=right|12,55|| align=right|4,228||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127130)||2002 GG105|| align=right|15,4|| align=right|2,700|| align=right|0,074|| align=right|9,93|| align=right|4,435||MBA||11. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127131)||2002 GD106|| align=right|14,8|| align=right|2,851|| align=right|0,108|| align=right|11,37|| align=right|4,814||MBA||11. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127132)||2002 GE106|| align=right|15,4|| align=right|2,802|| align=right|0,089|| align=right|12,80|| align=right|4,690||MBA||11. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127133)||2002 GS106|| align=right|15,9|| align=right|2,640|| align=right|0,186|| align=right|12,07|| align=right|4,288||MBA||11. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127134)||2002 GM107|| align=right|14,4|| align=right|3,086|| align=right|0,008|| align=right|6,01|| align=right|5,420||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127135)||2002 GQ109|| align=right|14,6|| align=right|3,066|| align=right|0,082|| align=right|17,19|| align=right|5,368||MBA||11. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127136)||2002 GB110|| align=right|15,9|| align=right|2,729|| align=right|0,145|| align=right|1,74|| align=right|4,507||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127137)||2002 GM111|| align=right|15,4|| align=right|2,641|| align=right|0,258|| align=right|6,10|| align=right|4,291||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127138)||2002 GD112|| align=right|15,9|| align=right|2,747|| align=right|0,083|| align=right|5,92|| align=right|4,553||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127139)||2002 GG112|| align=right|15,4|| align=right|2,758|| align=right|0,146|| align=right|5,81|| align=right|4,579||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127140)||2002 GT113|| align=right|15,7|| align=right|2,600|| align=right|0,148|| align=right|6,54|| align=right|4,191||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127141)||2002 GC114|| align=right|15,5|| align=right|2,781|| align=right|0,017|| align=right|6,76|| align=right|4,636||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127142)||2002 GP114|| align=right|15,0|| align=right|2,710|| align=right|0,098|| align=right|9,98|| align=right|4,460||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127143)||2002 GX115|| align=right|14,4|| align=right|3,140|| align=right|0,069|| align=right|11,05|| align=right|5,562||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127144)||2002 GK117|| align=right|16,0|| align=right|2,621|| align=right|0,266|| align=right|5,38|| align=right|4,243||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127145)||2002 GO119|| align=right|14,7|| align=right|3,216|| align=right|0,020|| align=right|11,01|| align=right|5,767||MBA||12. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127146)||2002 GT120|| align=right|16,0|| align=right|2,848|| align=right|0,120|| align=right|10,30|| align=right|4,806||MBA||12. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127147)||2002 GA122|| align=right|15,7|| align=right|2,619|| align=right|0,034|| align=right|4,48|| align=right|4,238||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127148)||2002 GT123|| align=right|15,6|| align=right|2,991|| align=right|0,130|| align=right|2,40|| align=right|5,171||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127149)||2002 GZ125|| align=right|15,8|| align=right|2,797|| align=right|0,018|| align=right|3,64|| align=right|4,677||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127150)||2002 GH126|| align=right|14,6|| align=right|3,071|| align=right|0,136|| align=right|10,92|| align=right|5,380||MBA||12. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127151)||2002 GX126|| align=right|16,5|| align=right|2,289|| align=right|0,173|| align=right|3,40|| align=right|3,463||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127152)||2002 GV127|| align=right|15,5|| align=right|2,597|| align=right|0,077|| align=right|6,28|| align=right|4,186||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127153)||2002 GD132|| align=right|15,3|| align=right|2,935|| align=right|0,109|| align=right|1,68|| align=right|5,027||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127154)||2002 GM133|| align=right|16,0|| align=right|2,653|| align=right|0,028|| align=right|2,74|| align=right|4,321||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127155)||2002 GR135|| align=right|16,1|| align=right|2,616|| align=right|0,147|| align=right|2,78|| align=right|4,230||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127156)||2002 GV136|| align=right|14,7|| align=right|2,969|| align=right|0,055|| align=right|10,06|| align=right|5,114||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127157)||2002 GE139|| align=right|15,2|| align=right|2,929|| align=right|0,173|| align=right|4,62|| align=right|5,011||MBA||13. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127158)||2002 GM139|| align=right|16,0|| align=right|2,745|| align=right|0,098|| align=right|1,81|| align=right|4,548||MBA||13. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127159)||2002 GA140|| align=right|15,2|| align=right|3,016|| align=right|0,071|| align=right|3,60|| align=right|5,237||MBA||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127160)||2002 GS140|| align=right|14,6|| align=right|2,980|| align=right|0,027|| align=right|11,14|| align=right|5,145||MBA||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127161)||2002 GS143|| align=right|16,0|| align=right|3,021|| align=right|0,132|| align=right|1,68|| align=right|5,249||MBA||13. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127162)||2002 GF144|| align=right|14,8|| align=right|2,642|| align=right|0,049|| align=right|16,13|| align=right|4,294||MBA||11. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127163)||2002 GH144|| align=right|14,9|| align=right|2,550|| align=right|0,036|| align=right|11,37|| align=right|4,072||MBA||11. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127164)||2002 GC149|| align=right|15,9|| align=right|2,771|| align=right|0,029|| align=right|3,50|| align=right|4,613||MBA||14. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127165)||2002 GK149|| align=right|15,8|| align=right|2,806|| align=right|0,071|| align=right|3,04|| align=right|4,699||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127166)||2002 GP149|| align=right|15,7|| align=right|2,772|| align=right|0,057|| align=right|3,71|| align=right|4,615||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127167)||2002 GP150|| align=right|16,2|| align=right|3,008|| align=right|0,157|| align=right|0,91|| align=right|5,216||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127168)||2002 GQ151|| align=right|14,3|| align=right|2,844|| align=right|0,096|| align=right|16,37|| align=right|4,796||MBA||14. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127169)||2002 GX151|| align=right|15,3|| align=right|2,581|| align=right|0,071|| align=right|4,28|| align=right|4,145||MBA||12. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127170)||2002 GM152|| align=right|15,0|| align=right|2,842|| align=right|0,140|| align=right|10,87|| align=right|4,790||MBA||12. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127171)||2002 GL153|| align=right|15,3|| align=right|3,006|| align=right|0,085|| align=right|11,36|| align=right|5,212||MBA||12. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127172)||2002 GF154|| align=right|14,5|| align=right|2,655|| align=right|0,231|| align=right|14,14|| align=right|4,325||MBA||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127173)||2002 GT155|| align=right|15,3|| align=right|2,755|| align=right|0,069|| align=right|6,52|| align=right|4,572||MBA||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127174)||2002 GZ155|| align=right|15,3|| align=right|2,718|| align=right|0,129|| align=right|13,37|| align=right|4,479||MBA||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127175)||2002 GZ157|| align=right|15,5|| align=right|2,734|| align=right|0,047|| align=right|5,74|| align=right|4,521||MBA||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127176)||2002 GC159|| align=right|15,2|| align=right|2,686|| align=right|0,062|| align=right|13,95|| align=right|4,400||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127177)||2002 GK160|| align=right|14,5|| align=right|3,067|| align=right|0,085|| align=right|12,53|| align=right|5,371||MBA||15. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127178)||2002 GN160|| align=right|14,7|| align=right|3,127|| align=right|0,123|| align=right|10,62|| align=right|5,529||MBA||15. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127179)||2002 GB161|| align=right|15,3|| align=right|2,618|| align=right|0,214|| align=right|9,29|| align=right|4,236||MBA||15. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127180)||2002 GQ163|| align=right|15,5|| align=right|2,751|| align=right|0,040|| align=right|3,28|| align=right|4,562||MBA||14. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127181)||2002 GQ165|| align=right|15,3|| align=right|2,586|| align=right|0,170|| align=right|1,66|| align=right|4,158||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127182)||2002 GC166|| align=right|14,9|| align=right|2,658|| align=right|0,073|| align=right|16,34|| align=right|4,333||MBA||15. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127183)||2002 GW167|| align=right|16,1|| align=right|2,705|| align=right|0,059|| align=right|3,52|| align=right|4,447||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127184)||2002 GG170|| align=right|15,8|| align=right|2,693|| align=right|0,037|| align=right|4,20|| align=right|4,418||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127185)||2002 GL171|| align=right|15,6|| align=right|2,583|| align=right|0,064|| align=right|15,52|| align=right|4,152||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127186)||2002 GX171|| align=right|16,2|| align=right|2,747|| align=right|0,038|| align=right|1,78|| align=right|4,553||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127187)||2002 GB172|| align=right|15,1|| align=right|3,216|| align=right|0,139|| align=right|1,32|| align=right|5,766||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127188)||2002 GE172|| align=right|15,7|| align=right|2,712|| align=right|0,011|| align=right|2,83|| align=right|4,466||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127189)||2002 GL172|| align=right|15,7|| align=right|2,882|| align=right|0,038|| align=right|2,21|| align=right|4,892||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127190)||2002 GB174|| align=right|14,7|| align=right|3,007|| align=right|0,036|| align=right|11,38|| align=right|5,213||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127191)||2002 GT174|| align=right|15,4|| align=right|2,702|| align=right|0,213|| align=right|4,45|| align=right|4,442||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127192)||2002 GW174|| align=right|15,5|| align=right|2,684|| align=right|0,016|| align=right|7,45|| align=right|4,395||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127193)||2002 GB176|| align=right|15,5|| align=right|2,681|| align=right|0,129|| align=right|12,39|| align=right|4,390||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127194)||2002 GF176|| align=right|15,5|| align=right|2,743|| align=right|0,148|| align=right|12,60|| align=right|4,542||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127195)||2002 GK177|| align=right|15,4|| align=right|3,100|| align=right|0,007|| align=right|10,39|| align=right|5,457||MBA||12. dubna 2002||Palomar||M. White; M. Collins
|-
|(127196)||2002 HH|| align=right|15,3|| align=right|2,634|| align=right|0,144|| align=right|5,52|| align=right|4,274||MBA||16. dubna 2002||Ondřejov||Ondrejov
|-
|(127197)||2002 HO|| align=right|15,5|| align=right|2,593|| align=right|0,186|| align=right|6,69|| align=right|4,174||MBA||16. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(127198)||2002 HF1|| align=right|15,4|| align=right|2,990|| align=right|0,144|| align=right|1,27|| align=right|5,170||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127199)||2002 HL2|| align=right|15,2|| align=right|2,735|| align=right|0,116|| align=right|9,01|| align=right|4,523||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127200)||2002 HC4|| align=right|14,9|| align=right|2,872|| align=right|0,039|| align=right|12,22|| align=right|4,866||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127201)||2002 HY4|| align=right|14,2|| align=right|2,794|| align=right|0,234|| align=right|8,81|| align=right|4,669||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127202)||2002 HQ5|| align=right|14,0|| align=right|3,056|| align=right|0,220|| align=right|12,77|| align=right|5,343||MBA||17. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127203)||2002 HP6|| align=right|16,0|| align=right|2,703|| align=right|0,104|| align=right|3,94|| align=right|4,442||MBA||18. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127204)||2002 HJ7|| align=right|14,2|| align=right|3,252|| align=right|0,147|| align=right|24,18|| align=right|5,863||MBA||18. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(127205)||2002 HW7|| align=right|16,1|| align=right|2,662|| align=right|0,059|| align=right|2,11|| align=right|4,342||MBA||20. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127206)||2002 HL9|| align=right|14,5|| align=right|2,574|| align=right|0,292|| align=right|25,24|| align=right|4,129||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127207)||2002 HC10|| align=right|15,4|| align=right|2,739|| align=right|0,057|| align=right|10,41|| align=right|4,533||MBA||17. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127208)||2002 HM10|| align=right|15,1|| align=right|2,780|| align=right|0,015|| align=right|3,87|| align=right|4,634||MBA||17. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127209)||2002 HB11|| align=right|14,3|| align=right|3,245|| align=right|0,168|| align=right|5,23|| align=right|5,844||MBA||18. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(127210)||2002 HE11|| align=right|15,0|| align=right|2,695|| align=right|0,225|| align=right|13,93|| align=right|4,423||MBA||21. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127211)||2002 HK13|| align=right|13,6|| align=right|3,119|| align=right|0,211|| align=right|27,33|| align=right|5,508||MBA||22. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127212)||2002 HB14|| align=right|14,6|| align=right|2,762|| align=right|0,221|| align=right|28,29|| align=right|4,588||MBA||23. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127213)||2002 HS14|| align=right|15,4|| align=right|3,023|| align=right|0,101|| align=right|2,17|| align=right|5,255||MBA||17. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127214)||2002 HC15|| align=right|14,7|| align=right|3,237|| align=right|0,111|| align=right|2,97|| align=right|5,824||MBA||17. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127215)||2002 HY15|| align=right|14,7|| align=right|2,660|| align=right|0,105|| align=right|13,44|| align=right|4,338||MBA||17. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127216)||2002 HC16|| align=right|16,0|| align=right|2,585|| align=right|0,049|| align=right|1,99|| align=right|4,156||MBA||18. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127217)||2002 HS17|| align=right|15,7|| align=right|2,734|| align=right|0,350|| align=right|11,67|| align=right|4,520||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127218)||2002 JE|| align=right|15,8|| align=right|2,657|| align=right|0,208|| align=right|8,14|| align=right|4,330||MBA||3. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(127219)||2002 JR3|| align=right|15,2|| align=right|2,674|| align=right|0,088|| align=right|10,17|| align=right|4,371||MBA||3. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127220)||2002 JT3|| align=right|16,2|| align=right|2,599|| align=right|0,172|| align=right|6,71|| align=right|4,189||MBA||3. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127221)||2002 JC4|| align=right|14,7|| align=right|2,788|| align=right|0,116|| align=right|26,58|| align=right|4,653||MBA||5. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127222)||2002 JV5|| align=right|15,0|| align=right|3,073|| align=right|0,063|| align=right|12,49|| align=right|5,387||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127223)||2002 JW5|| align=right|15,4|| align=right|3,126|| align=right|0,159|| align=right|11,78|| align=right|5,526||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127224)||2002 JJ6|| align=right|15,3|| align=right|2,599|| align=right|0,192|| align=right|3,91|| align=right|4,190||MBA||6. května 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127225)||2002 JP7|| align=right|14,3|| align=right|3,226|| align=right|0,087|| align=right|6,28|| align=right|5,795||MBA||4. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127226)||2002 JQ8|| align=right|15,5|| align=right|2,638|| align=right|0,135|| align=right|8,89|| align=right|4,283||MBA||6. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127227)||2002 JS8|| align=right|15,1|| align=right|2,860|| align=right|0,124|| align=right|16,08|| align=right|4,835||MBA||5. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127228)||2002 JU10|| align=right|14,0|| align=right|3,168|| align=right|0,149|| align=right|14,28|| align=right|5,637||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127229)||2002 JH11|| align=right|14,9|| align=right|3,063|| align=right|0,151|| align=right|6,73|| align=right|5,360||MBA||2. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127230)||2002 JO14|| align=right|15,0|| align=right|2,732|| align=right|0,120|| align=right|16,50|| align=right|4,516||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127231)||2002 JM15|| align=right|15,5|| align=right|2,806|| align=right|0,158|| align=right|8,57|| align=right|4,699||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127232)||2002 JQ16|| align=right|15,1|| align=right|2,670|| align=right|0,194|| align=right|11,90|| align=right|4,362||MBA||6. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127233)||2002 JT16|| align=right|15,4|| align=right|2,635|| align=right|0,099|| align=right|13,58|| align=right|4,276||MBA||6. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127234)||2002 JJ17|| align=right|16,3|| align=right|2,698|| align=right|0,151|| align=right|1,53|| align=right|4,431||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127235)||2002 JW17|| align=right|16,0|| align=right|2,608|| align=right|0,153|| align=right|2,35|| align=right|4,211||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127236)||2002 JS18|| align=right|14,7|| align=right|3,017|| align=right|0,139|| align=right|13,08|| align=right|5,239||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127237)||2002 JC19|| align=right|15,4|| align=right|2,729|| align=right|0,064|| align=right|4,64|| align=right|4,508||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127238)||2002 JS20|| align=right|15,6|| align=right|2,803|| align=right|0,215|| align=right|8,33|| align=right|4,692||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127239)||2002 JA21|| align=right|14,9|| align=right|2,976|| align=right|0,067|| align=right|10,41|| align=right|5,133||MBA||8. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(127240)||2002 JM25|| align=right|15,7|| align=right|2,719|| align=right|0,131|| align=right|13,82|| align=right|4,482||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127241)||2002 JM26|| align=right|15,4|| align=right|2,613|| align=right|0,180|| align=right|6,31|| align=right|4,223||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127242)||2002 JG28|| align=right|15,7|| align=right|2,538|| align=right|0,143|| align=right|3,13|| align=right|4,044||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127243)||2002 JH28|| align=right|15,0|| align=right|2,699|| align=right|0,137|| align=right|12,84|| align=right|4,433||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127244)||2002 JK29|| align=right|15,3|| align=right|3,054|| align=right|0,172|| align=right|1,60|| align=right|5,337||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127245)||2002 JG30|| align=right|15,2|| align=right|2,965|| align=right|0,213|| align=right|1,73|| align=right|5,104||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127246)||2002 JV32|| align=right|14,2|| align=right|2,998|| align=right|0,120|| align=right|11,20|| align=right|5,189||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127247)||2002 JF34|| align=right|15,3|| align=right|2,749|| align=right|0,157|| align=right|5,24|| align=right|4,557||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127248)||2002 JK35|| align=right|15,8|| align=right|2,763|| align=right|0,189|| align=right|2,81|| align=right|4,591||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127249)||2002 JM36|| align=right|14,3|| align=right|3,061|| align=right|0,070|| align=right|11,31|| align=right|5,354||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127250)||2002 JY37|| align=right|15,3|| align=right|2,594|| align=right|0,209|| align=right|5,82|| align=right|4,177||MBA||8. května 2002||Haleakala||NEAT
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek